Skalický potok může být:

 Skalický potok (přítok Oravy) – potok na dolní Oravě
 jiný název pro Zlatnický potok – potok v Záhoří, přítok Sudoměřického potoka v povodí Moravy
 Skalický potok (přítok Labe) – potok v okrese Hradec Králové, přítok Labe
 Skalický potok (přítok Šporky) – potok v okrese Česká Lípa, přítok Šporky v povodí Ploučnice